Vingt-Huit-Juillet ou XXVIII-Juillet ou 28-Juillet, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

28 juillet,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en langue française 

En France, le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :
 Libération d'Agon et Gouville-sur-Mer dans la Manche par les Américains de la 86th Cavalry Squadron.
 Le Lorey dans la Manche : événements non connus, deux jours après la libération présumée.
 Bombardements alliés sur La Gouesnière en Ille-et-Vilaine.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date dans d'autres langues, notamment :
En espagnol, « 28 de Julio » ou « Veintiocho de Julio »
Au Pérou, où cette date de fête nationale commémore l'indépendance vis-à-vis de l'Espagne, le  :
 (Calle) 28 de Julio, à San Juan de Miraflores dans la province de Lima.
 Pasaje (del) 28 de Julio, à Santa Anita, dans la province de Lima.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
28